Jack Harris (1891 - 1966), joueur et entraîneur de football écossais ;
 Jack Harris (1948-), homme politique canadien ;
  (né en 1947), auteur de bandes dessinées de DC Comics ;
 Jack Harris (1905 - 1971), monteur anglais.